Cangkuang (Palimanan), een plaats in Indonesië
Cangkuang (Leles), een plaats in Indonesië
Cangkuang (Babakan), een plaats in Indonesië
Cangkuang (Rancaekek), een plaats in Indonesië